Gebhard est un anthroponyme germanique, un prénom allemand, et un patronyme germanique.

Étymologie 
Gebhard est composé de l'élément geb-, dérivé du vieux haut allemand geban, qui signifie « donner », et de l'élément -hard, « dur, fort, hardi » en vieux haut-allemand.

Personnages historiques portant ce nom 
Par ordre chronologique
 Gebhard de Lahngau (), comte du , ancêtre des Conradiens ;
 Gebhard de Lotharingie (mort en 910), duc en Lotharingie de 903 à sa mort ;
  (mort en 995), évêque de Constance de 979 à sa mort ;
 Gebhard de Ratisbonne (mort en 1023), évêque de Ratisbonne de 994 à 1023 ;
 Gebhard de Calw (mort en 1057), prélat allemand, 153 pape de 1055 à sa mort sous le nom de Victor II ;
 Gebhard de Supplinbourg (mort en 1075), rebelle saxon ;
  (mort en 1088), archevêque de Salzbourg de 1060 à sa mort ;
 Gebhard de Constance (mort en 1110), évêque de Constance de 1084 à sa mort ;
 Gebhard de Henneberg (mort en 1159), évêque de Wurtzbourg de 1150 à sa mort.

Personnalités portant ce prénom 
Par ordre alphabétique
 Gebhard Flatz (1800-1881), peintre autrichien ;
 Gebhard Fugel (1863-1939), peintre allemand ;
 Gebhard Fürst (né en 1948), évêque catholique allemand ;
 Gebhard Himmler (1898-1982), ingénieur allemand ;
 Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819), général et feld-maréchal prussien ;
 Gebhard Müller (1900-1990), homme politique et juriste allemand ;
 Gebhard Seelos (1901-1984), diplomate et homme politique allemand ;
  (né en 1957), musicien de jazz allemand.

Patronyme 

Par ordre alphabétique :
  (1869-1937), peintre, dessinateur, illustrateur et journaliste finlandais ;
  (1927-1996), historien américain de l'architecture ;
  (1909-1978), architecte chilien ;
 Eva Gebhard (1886-1959), mécène et collectionneuse américaine ;
  (1878-1963), pianiste, compositeur et professeur de piano germano-américain ;
  (1782-1854), avocat et homme politique américain ;
  (1917-2015), anthropologue et sexologue américain ;
  (1921-2013), navigateur et écrivain autrichien ;
 Philipp Müller-Gebhard (1889-1970), général allemand.

Notes et références

Voir aussi 
 .
 .

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Homonymie de patronyme germanique

de:Gebhard